Batkiwschtschyna (, zu deutsch „Vaterland“) steht für:

 Allukrainische Vereinigung „Vaterland“
 Batkiwschtschyna (Dorf), Dorf in der ukrainischen Oblast Schytomyr, Rajon Korosten